Franz Friedrich Ernst Brünnow (1821-1891), astronome allemand ;
 Rudolf Ernst Brünnow (1858-1917), orientaliste et philologue germano-américain, fils du précédent.

Autre 
 (6807) Brünnow, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.